Velika nagrada Evrope 2006 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2006. Odvijala se je 7. maja 2006.

Rezultati

Kvalifikacije 

Opombe
 * Jacques Villeneuve je bil zaradi oviranja Giancarla Fisichelle v zadnjem delu kvalifikacij kaznovan s črtanjem treh najboljših časov in tako padel na deveto štartno mesto.
 † Mark Webber in Nico Rosberg sta bila kaznovana s pribitkom desetih mest zaradi menjave motorjev, tako da sta začela dirko z le 19. in 22. štartnega mesta.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 60
| 1:35:58,765
| 2
| 10
|-
! 2
| 1
|  Fernando Alonso
| Renault
| 60
| + 3,751 s
| 1
| 8
|-
! 3
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 60
| + 4,447 s
| 3
| 6
|-
! 4
| 3
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 60
| + 4,879 s
| 5
| 5
|-
! 5
| 11
|  Rubens Barrichello
| Honda
| 60
| + 1:12,586
| 4
| 4
|-
! 6
| 2
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 60
| + 1:14,116
| 11
| 3
|-
! 7
| 10
|  Nico Rosberg
| Williams-Cosworth
| 60
| + 1:14,565
| 22
| 2
|-
! 8
| 17
|  Jacques Villeneuve
| BMW Sauber
| 60
| + 1:29,364
| 9
| 1
|-
! 9
| 8
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 59
| +1 krog
| 7
|
|-
! 10
| 16
|  Nick Heidfeld
| BMW Sauber
| 59
| +1 krog
| 13
|
|-
! 11
| 21
|  Scott Speed
| Toro Rosso-Cosworth
| 59
| +1 krog
| 17
|
|-
! 12
| 18
|  Tiago Monteiro
| MF1-Toyota
| 59
| +1 krog
| 18
|
|-
! 13
| 19
|  Christijan Albers
| MF1-Toyota
| 59
| +1 krog
| 16
|
|-
! Ods
| 7
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 52
| Motor
| 10
|
|-
! Ods
| 4
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 52
| Motor
| 8
|
|-
! Ods
| 22
|  Takuma Sato
| Super Aguri-Honda
| 45
| Hidravlika
| 20
|
|-
! Ods
| 23
|  Franck Montagny
| Super Aguri-Honda
| 29
| Hidravlika
| 21
|
|-
! Ods
| 12
|  Jenson Button
| Honda
| 28
| Motor
| 6
|
|-
! Ods
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Ferrari
| 28
| Menjalnik
| 15
|
|-
! Ods
| 9
|  Mark Webber
| Williams-Cosworth
| 12
| Hidravlika
| 19
|
|-
! Ods
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Ferrari
| 2
| Trčenje
| 12
|
|-
! Ods
| 20
|  Vitantonio Liuzzi
| Toro Rosso-Cosworth
| 0
| Trčenje
| 14
|
|}

Opombe 

 Vodilni: Fernando Alonso 1–16, 24–37 (30); Michael Schumacher 17–18, 38–41, 45–60 (22); Kimi Räikkönen 19–23, 42–44 (8).

Formula 1 sezona 2006
2006